Ivan Andreevich Batov – strumentista musicale russo
 Maksim Batov – calciatore russo, centrocampista
 Pavel Ivanovič Batov – generale e politico sovietico